Saint-Priest puede referirse a: 

 Saint-Priest, comuna de Ardèche (Francia).
 Saint-Priest, comuna de Creuse (Francia).
 Saint-Priest, comuna de Ródano (Francia).